Телугу () — двадцать седьмой блок стандарта Юникод. Содержит символы письменности телугу для записи языков телугу, гонди и ламбади в штате Андхра-Прадеш в Индии.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ТелугуОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0C0x
| title="U+0C00: TELUGU SIGN COMBINING CANDRABINDU ABOVE" | ఀ
| title="U+0C01: TELUGU SIGN CANDRABINDU" | ఁ
| title="U+0C02: TELUGU SIGN ANUSVARA" | ం
| title="U+0C03: TELUGU SIGN VISARGA" | ః
| title="U+0C04: TELUGU SIGN COMBINING ANUSVARA ABOVE" | ఄ
| title="U+0C05: TELUGU LETTER A" | అ
| title="U+0C06: TELUGU LETTER AA" | ఆ
| title="U+0C07: TELUGU LETTER I" | ఇ
| title="U+0C08: TELUGU LETTER II" | ఈ
| title="U+0C09: TELUGU LETTER U" | ఉ
| title="U+0C0A: TELUGU LETTER UU" | ఊ
| title="U+0C0B: TELUGU LETTER VOCALIC R" | ఋ
| title="U+0C0C: TELUGU LETTER VOCALIC L" | ఌ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C0E: TELUGU LETTER E" | ఎ
| title="U+0C0F: TELUGU LETTER EE" | ఏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0C1x
| title="U+0C10: TELUGU LETTER AI" | ఐ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C12: TELUGU LETTER O" | ఒ
| title="U+0C13: TELUGU LETTER OO" | ఓ
| title="U+0C14: TELUGU LETTER AU" | ఔ
| title="U+0C15: TELUGU LETTER KA" | క
| title="U+0C16: TELUGU LETTER KHA" | ఖ
| title="U+0C17: TELUGU LETTER GA" | గ
| title="U+0C18: TELUGU LETTER GHA" | ఘ
| title="U+0C19: TELUGU LETTER NGA" | ఙ
| title="U+0C1A: TELUGU LETTER CA" | చ
| title="U+0C1B: TELUGU LETTER CHA" | ఛ
| title="U+0C1C: TELUGU LETTER JA" | జ
| title="U+0C1D: TELUGU LETTER JHA" | ఝ
| title="U+0C1E: TELUGU LETTER NYA" | ఞ
| title="U+0C1F: TELUGU LETTER TTA" | ట
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0C2x
| title="U+0C20: TELUGU LETTER TTHA" | ఠ
| title="U+0C21: TELUGU LETTER DDA" | డ
| title="U+0C22: TELUGU LETTER DDHA" | ఢ
| title="U+0C23: TELUGU LETTER NNA" | ణ
| title="U+0C24: TELUGU LETTER TA" | త
| title="U+0C25: TELUGU LETTER THA" | థ
| title="U+0C26: TELUGU LETTER DA" | ద
| title="U+0C27: TELUGU LETTER DHA" | ధ
| title="U+0C28: TELUGU LETTER NA" | న
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C2A: TELUGU LETTER PA" | ప
| title="U+0C2B: TELUGU LETTER PHA" | ఫ
| title="U+0C2C: TELUGU LETTER BA" | బ
| title="U+0C2D: TELUGU LETTER BHA" | భ
| title="U+0C2E: TELUGU LETTER MA" | మ
| title="U+0C2F: TELUGU LETTER YA" | య
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0C3x
| title="U+0C30: TELUGU LETTER RA" | ర
| title="U+0C31: TELUGU LETTER RRA" | ఱ
| title="U+0C32: TELUGU LETTER LA" | ల
| title="U+0C33: TELUGU LETTER LLA" | ళ
| title="U+0C34: TELUGU LETTER LLLA" | ఴ
| title="U+0C35: TELUGU LETTER VA" | వ
| title="U+0C36: TELUGU LETTER SHA" | శ
| title="U+0C37: TELUGU LETTER SSA" | ష
| title="U+0C38: TELUGU LETTER SA" | స
| title="U+0C39: TELUGU LETTER HA" | హ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C3C: TELUGU SIGN NUKTA" | ఼ 
| title="U+0C3D: TELUGU SIGN AVAGRAHA" | ఽ
| title="U+0C3E: TELUGU VOWEL SIGN AA" | ా
| title="U+0C3F: TELUGU VOWEL SIGN I" | ి
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0C4x
| title="U+0C40: TELUGU VOWEL SIGN II" | ీ
| title="U+0C41: TELUGU VOWEL SIGN U" | ు
| title="U+0C42: TELUGU VOWEL SIGN UU" | ూ
| title="U+0C43: TELUGU VOWEL SIGN VOCALIC R" | ృ
| title="U+0C44: TELUGU VOWEL SIGN VOCALIC RR" | ౄ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C46: TELUGU VOWEL SIGN E" | ె
| title="U+0C47: TELUGU VOWEL SIGN EE" | ే
| title="U+0C48: TELUGU VOWEL SIGN AI" | ై
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C4A: TELUGU VOWEL SIGN O" | ొ
| title="U+0C4B: TELUGU VOWEL SIGN OO" | ో
| title="U+0C4C: TELUGU VOWEL SIGN AU" | ౌ
| title="U+0C4D: TELUGU SIGN VIRAMA" | ్
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0C5x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C55: TELUGU LENGTH MARK" | ౕ
| title="U+0C56: TELUGU AI LENGTH MARK" | ౖ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C58: TELUGU LETTER TSA" | ౘ
| title="U+0C59: TELUGU LETTER DZA" | ౙ
| title="U+0C5A: TELUGU LETTER RRRA" | ౚ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C5D: TELUGU LETTER NAKAARA POLLU" | ౝ 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0C6x
| title="U+0C60: TELUGU LETTER VOCALIC RR" | ౠ
| title="U+0C61: TELUGU LETTER VOCALIC LL" | ౡ
| title="U+0C62: TELUGU VOWEL SIGN VOCALIC L" | ౢ
| title="U+0C63: TELUGU VOWEL SIGN VOCALIC LL" | ౣ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C66: TELUGU DIGIT ZERO" | ౦
| title="U+0C67: TELUGU DIGIT ONE" | ౧
| title="U+0C68: TELUGU DIGIT TWO" | ౨
| title="U+0C69: TELUGU DIGIT THREE" | ౩
| title="U+0C6A: TELUGU DIGIT FOUR" | ౪
| title="U+0C6B: TELUGU DIGIT FIVE" | ౫
| title="U+0C6C: TELUGU DIGIT SIX" | ౬
| title="U+0C6D: TELUGU DIGIT SEVEN" | ౭
| title="U+0C6E: TELUGU DIGIT EIGHT" | ౮
| title="U+0C6F: TELUGU DIGIT NINE" | ౯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0C7x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0C77: TELUGU SIGN SIDDHAM" | ౷
| title="U+0C78: TELUGU FRACTION DIGIT ZERO FOR ODD POWERS OF FOUR" | ౸
| title="U+0C79: TELUGU FRACTION DIGIT ONE FOR ODD POWERS OF FOUR" | ౹
| title="U+0C7A: TELUGU FRACTION DIGIT TWO FOR ODD POWERS OF FOUR" | ౺
| title="U+0C7B: TELUGU FRACTION DIGIT THREE FOR ODD POWERS OF FOUR" | ౻
| title="U+0C7C: TELUGU FRACTION DIGIT ONE FOR EVEN POWERS OF FOUR" | ౼
| title="U+0C7D: TELUGU FRACTION DIGIT TWO FOR EVEN POWERS OF FOUR" | ౽
| title="U+0C7E: TELUGU FRACTION DIGIT THREE FOR EVEN POWERS OF FOUR" | ౾
| title="U+0C7F: TELUGU SIGN TUUMU" | ౿
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания